Charlie Chaplin
 Charlie Chaplin (1889–1977) angol filmrendező, forgatókönyvíró, színész, zeneszerző, vágó, filmproducer
 Charlie Chaplin (?) jamaicai énekes, lemezlovas
Charles Chaplin
 Charles Chaplin (1759–1816) angol országgyűlési képviselő
 Charles Chaplin (1786–1859) angol országgyűlési képviselő
 Charles Chaplin (1863–1901) angol előadóművész, Charlie Chaplin színész édesapja
 Charles Chaplin (1907–1987) angol művész
 Charles Chaplin (1925–1968) amerikai színész, Charlie Chaplin színész fia
Zene
 Charlie Chaplin, Mieke dala (1978)
 Charlie Chaplin, a Peter, Sue & Marc együttes dala (1978)
 Charlie Chaplin, Tánja Tszanaklídu dala (1978)
Filmek
 Charlie Chaplin, indiai-maláj film (1999), rendezte: PK Radhakrishnan 
 Charlie Chaplin, tamil vígjáték (2002), rendezte: Sakthi Chidambaram